Добронравова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Добронравова, Елена Борисовна (1932—1999) — советская актриса театра.
 Добронравова, Елизавета Георгиевна (Алексеева; 1901—1972) — советская актриса.
 Добронравова, Светлана Альбертовна (род. 1954) — украинская певица.